Националният отбор по футбол на Армения е футболна формация на Република Армения, която я представя на международните футболни терени.

До 1990 г. Армения участва в състава на СССР. От 1991 г. е възстановен националният футболен отбор. Много Арменци от Русия играят в Резервните Руски клубове.

Известни играчи 
 Хамлет Михтарян
 Едгар Манучарян
 Роман Березовски
 Ерик Асадуян
 Артур Петросян
 Артавазд Карамян
 Хенрик Мхитарян
 Артак Дашан
 Ара Хакопиян
 Юра Мовсисян

Представяне на големите форуми

Световни първенства 

 От 1960 до 1992 – не участва, част е от

Европейски първенства

Почетни листи 
 До 1 май 2016 г.

Участия

Голмайстори

Треньори 
 До 1 май 2016 г.

България – Армения 

 

Армения